Матчи СССР — Югославия на Олимпийских играх 1952 года состоялись 20 и 22 июля в Тампере в рамках 1/8 олимпийского турнира. Сборная СССР по итогам двух матчей уступила — 5:5, 1:3.

Предыстория 
1/8 финала — вторая стадия олимпийского турнира. В 1/16 сборная СССР обыграла в дополнительное время сборную Болгарии — 2:1 (основное завершилось со счётом 0:0), а Югославия переиграла Индию — 10:1.

Первый матч

Перед матчем 
Тренеры сборной Югославии Коста Попович и Радивойе Маркович побывали на матче СССР — Болгария, в то время как советские тренеры, представлявшие возможности югославов по послевоенным матчам, игру 1/16 финала с участием своих будущих соперников проигнорировали. Это оказало большое влияние на игру.

Помимо этого, у СССР были ещё и кадровые потери:

Отказался выступать: Николай Дементьев (сослался на возраст). Вместо него в последний момент вызвали травмированного Бескова.

Болезнь: Бобров, Николаев.

Травмы: Ильин и Крижевский — получена по ходу первого матча.

В результате всё-таки решено было выпустить Боброва, Николаева и Бескова.

Игра 

О первом тайме:

Бобров: «Неожиданно после наших атак бурный натиск противника и пропущенный гол породил среди нас растерянность. И, что особенно плохо, дрогнула защита. Леонид Иванов играл великолепно, и, может быть, если бы не он, счёт был бы гораздо большим».

Иванов: «Игровая инициатива полностью переходит к югославам… им удаётся всё — и пасы, и удары, и выходы на свободное место. Игра идёт в одни ворота. Ошеломлены штурмом Башашкин и Нырков. Потерянно мечутся возле штрафной площадки Александр Петров и Игорь Нетто, не успевая разобрать быстро меняющихся местами Митича, Бобека, Огнянова».

Крижевский в самом начале, получив удар мячом от Огнянова, потерял сознание, но с травмой через некоторое время вернулся на поле и отыграл этот матч и второй.

О перерыве

Бобров: «Не стоит особенно подробно описывать наше настроение. Оно и так понятно… Я увидел слёзы на глазах у Лёни Иванова… скупые слёзы мужчины и бойца.

— Ничего, старина, — сказал я ему, — подожди, ещё разыграемся.

— Не утешай, Сева. Не верю я в это.

Честно говоря, я и сам не очень верил в то, что говорил…»

Иванов: «В раздевалке царит гробовое молчание… Аркадьев опустил голову, он в отчаянии. Быть может, только он в полной мере понимает, чем всё это может кончиться. Молчание нарушает наш футбольный президент В. А. Гранаткин.

— Ребята, ещё не вечер! — говорит он. — Не могут они в таком темпе играть два тайма: не роботы ведь. Попытайтесь отыграться.

Он не даёт нам никаких практических советов, он только просит глазами, в которых застыла тревога и боль».

Михаил Якушин: «Перерыв между таймами короток. Мы с Аркадьевым прежде всего даём тактическую установку на игру против Вукаса. Стараемся и подбодрить ребят».

Второй тайм и добавленное время

Советская сборная пропустила 4-й гол сразу после возобновления матча, а затем, отыграв один, пропустила и пятый на 59-й минуте. Но сумела избежать поражения, проигрывая 1:5 за 15 минут до конца.

На последних секундах основного времени Константин Бесков подал угловой, после навеса в штрафную защитник югославской сборной Ивица Хорват головой выбил мяч за пределы штрафной, где его встретил советский полузащитник Александр Петров, также головой направивший мяч в сетку.

Из зоны ответственности Крижевского (играл не на своём месте) было пропущено 2 гола, в дополнительные полчаса в штангу попал Бесков. Именно за это в дальнейшем они получили наказание.

Второй матч 

После первого матча команде была зачитана телеграмма Сталина с разъяснением возможной ответственности за поражение, которая содержала также напоминание о сложившихся отношениях между странами. Сборная СССР всё возможное время использовала для тренировок, в то время как югославам предоставили двухдневный отдых. Это различие оказалось решающим. Сил у советской сборной хватило только на гол Боброва.

Спорный первый гол (советские футболисты считали, что он забит из офсайда) и пенальти за игру рукой Башашкина позволили югославской сборной выйти вперёд, после чего она в этот раз успешно довела игру до победы.

После поражения советская сборная в авральном порядке в полном составе была возвращена в Москву.

Дальнейшие события: Югославия 

После победы над советской сборной югославы дошли до финала, где проиграли Венгрии, став, таким образом, серебряными призёрами Олимпиады.

Дальнейшие события: СССР

Турнирная таблица на 18 августа 1952 года 

Положение ЦДСА в турнирной таблице

Команды, сыгравшие с ЦДСА до 18 августа 1952

Расформирование ЦДСА 
Команды, отправившие в сборную игроков, включились в борьбу уже по ходу чемпионата. Действующий чемпион — ЦДСА — одержал в 3 матчах 3 победы. Но четвёртый матч — с киевским «Динамо», назначенный на 18 августа — уже не состоялся.

18 августа 1952 года председатель спорткомитета СССР Романов, по его словам, с подачи Маленкова (по другой версии, в этом виноват Берия) подписал приказ № 793:

О футбольной команде ЦДСА

Отметить, что команда ЦДСА неудовлетворительно выступила на Олимпийских играх, проиграв матч югославам, чем нанесла серьёзный ущерб престижу советского спорта и советского государства…

ПРИКАЗЫВАЮ

1. За провал команды на Олимпийских играх, за серьёзный ущерб, нанесённый престижу советского спорта команду ЦДСА с розыгрыша первенства СССР снять и расформировать.

2. За неудовлетворительную подготовку команды, за её провал на Олимпийских играх старшего тренера команды ЦДСА товарища Аркадьева Б. А. с работы снять и лишить звания заслуженного мастера спорта.

3. Рассмотреть на очередном заседании Комитета вопрос о безответственном поведении отдельных футболистов во время матчей с Югославией, что привело к провалу команды на Олимпийских играх.

Дисквалификация участников турнира 

После расформирования армейской команды 8 сентября 1952 года появился ещё один приказ под номером 808, теперь уже в отношении персонально игроков и тренеров сборной:

Футбольная команда, принимавшая участие в Олимпийских играх, выступила неудовлетворительно. Провал наших футболистов на Олимпийских играх нанёс серьёзный ущерб советскому спорту.

Проигрыш нашей команды объясняется безответственным поведением отдельных футболистов. Из-за недопустимого поведения защитников команды Башашкина и Крижевского, которые грубо нарушили данные им указания, проявили нерешительность в борьбе с противником, в результате чего югославские футболисты, используя их грубые ошибки, легко забивали мячи в наши ворота.

Футболист Николаев провел соревнования плохо, безынициативно, а футболист Бесков в ходе подготовки к Олимпиаде избегал участия в международных встречах, на Олимпийских играх играл неудовлетворительно, проявляя трусость.

Футболист Петров допускал недисциплинированность, грубость к своим товарищам, чем вносил нервозность в команду.

Крижевский, Башашкин, Бесков, Петров и Николаев были лишены звания мастеров спорта и дисквалифицированы на год, хотя Бесков и Крижевский оба матча играли с травмами.

В связи с расформированием армейской команды её игроки вынуждены были искать себе другие места: Бобров ушёл в «Спартак», Водягин, Башашкин и Нырков — в Команду города Калинина, Бузунов — в «Динамо» М, и так далее.

После 1952 года 
Команда ЦДСА была возрождена в 1954 году и после — уже под именем ЦСКА — неоднократно становилась чемпионом СССР и России. Крижевский, до дисквалификации игравший за «Команду города Калинина», снятую с чемпионата за время дисквалификации, вернулся в «Динамо» М, где стал капитаном, и завершил свою карьеру в 1961 году. Башашкин вернулся в МВО, после расформирования перебрался в «Спартак», а завершил карьеру в ЦСК МО. Петров вернулся вместе с ЦДСА и играл в нём до 1957 года. Николаев больше не играл. Бесков вернулся в «Динамо», но отыграл только два сезона — 1953 и 1954 годов. В качестве тренера руководил сборной СССР на чемпионате Европы 1964, где проиграл испанской сборной в финале, после чего был снят с должности.

В произведениях культуры 
 Х/ф Гол в Спасские ворота (СССР, 1990)
 Фрагмент радиотрансляции второго матча звучит в фильме Эмира Кустурицы «Папа в командировке» (1985)

Ссылки 
 «Три смерти за один матч» (предыстория и 1-й матч), Летопись Акселя Вартаняна
 «Кому — салют, кому — расстрел» (1-й матч и его последствия), Летопись Акселя Вартаняна
 «Кому — салют, кому — расстрел» (последующие события после матча), Летопись Акселя Вартаняна
 https://www.sovsport.ru/articles/74093-medali-redko-popadali-v-ruki-chuzhakov
 https://www.sovsport.ru/football/articles/82238-kak-raspravljalis-s-cdsa
 https://www.sport-express.ru/football/reviews/784816/
 https://www.sport-express.ru/football/reviews/ot-sbornoy-sssr-do-cska-kto-esche-spasal-beznadezhnye-matchi-1045079/
 https://www.sports.ru/tribuna/blogs/koaalnews/1140884.html
 https://petrimazepa.com/horvaty_i_futbol_vne_politiki
 https://www.gazeta.ru/sport/2017/12/19/a_11500940.shtml
 https://www.novayagazeta.ru/articles/2012/08/08/50923-helsinki-1952-151-pervye-sovetskie
 https://nv.ua/opinion/takoj-futbol-nam-ne-nuzhen-chast-1-ja-152197.html
 https://nv.ua/opinion/takoj-futbol-nam-ne-nuzhen-2-ja-chast-155612.html
 https://www.sovsekretno.ru/articles/id/890/
 http://www.aif.ru/sport/football/prigovor_dlya_cdsa_kak_unichtozhili_luchshuyu_futbolnuyu_komandu_sssr
 https://inosmi.ru/social/20160727/237334263.html
 https://arzamas.academy/mag/564-ussrfootball
 https://books.google.ru/books?isbn=5040362552
 https://books.google.ru/books?isbn=5457418197

Примечания 

1952
1952
Олимпиада
Футбол в СССР в 1952 году
Соревнования на летних Олимпийских играх 1952
1952
Июль 1952 года
События 20 июля
События 22 июля
Спорт в Югославии в 1952 году